Ilri bezeichnet:
 einen Frachtschiffstyp, siehe Ilri

ILRI ist die Abkürzung für:
das International Livestock Research Institute, ein internationales Forschungsinstitut in Nairobi, Kenia

ILRI